Petyr Georgiew Fyrtunow (; ur. 3 czerwca 1989 w Samokowie) – bułgarski skoczek narciarski i kombinator norweski. Olimpijczyk (2006), uczestnik mistrzostw świata juniorów (2006–2009). W latach 2009–2013 rekordzista Bułgarii w długości skoku narciarskiego mężczyzn.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w sierpniu 2003 w Garmisch-Partenkirchen, gdzie w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego został dwukrotnie zdyskwalifikowany. W zawodach tej rangi (zarówno letnich, jak i zimowych) wystąpił w sumie 85 razy, punktując trzykrotnie – 30 stycznia 2005 w Lauschy był 30., 11 stycznia 2008 w Sapporo 24., a dzień później w tym samym miejscu 28. Lepsze wyniki odnosił w FIS Cupie, gdzie punktował w 7 z 13 startów, czterokrotnie plasując się w czołowej „dziesiątce” (najwyżej, czwarty, był 15 grudnia 2007).

W zawodach najwyższej rangi zadebiutował w sierpniu 2005, odpadając w kwalifikacjach do konkursu Letniego Grand Prix w Hinterzarten. W sumie siedem razy przystępował do tej części rywalizacji w tym cyklu, jednak ani razu nie awansował do głównych zmagań. W Pucharze Świata po raz pierwszy udział wziął w grudniu 2005 w Harrachovie, dwukrotnie odpadając w kwalifikacjach. Podobnie jak w Letnim Grand Prix, także i w tym cyklu ani razu nie przebrnął do konkursu głównego (w kwalifikacjach wystartował w sumie 10 razy).

Wystartował w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006, odpadając w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych. Ponadto czterokrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów – zarówno indywidualnie (30. miejsce), jak i drużynowo (13. lokata) najlepszy wynik zanotował w 2008 w Zakopanem.

W marcu 2009 na Letalnicy w Planicy, podczas zawodów Pucharu Świata, dwukrotnie ustanawiał rekord Bułgarii w długości skoku narciarskiego mężczyzn – najpierw na treningu uzyskał odległość 163,5 metra, o 1,5 metra poprawiając wynik Zachariego Sotirowa z 1991, a następnie w kwalifikacjach wylądował na 175. metrze. Rezultat Fyrtunowa był rekordem Bułgarii do 2013.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił pod koniec grudnia 2009, dwukrotnie zajmując w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu lokaty pod koniec siódmej dziesiątki.

Uprawiał również kombinację norweską – w dyscyplinie tej w 2007 wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując w sprincie (Gundersen HS100/5 km) 65. lokatę.

Fyrtunow jest rekordzistą skoczni K40 w kompleksie Czernija kos w Samokowie – we wrześniu 2004 uzyskał na niej odległość 42 metrów.

Skoki narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Bułgarscy skoczkowie narciarscy
Kombinatorzy norwescy
Bułgarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Ludzie urodzeni w Samokowie
Urodzeni w 1989